Yui Yatyer (Thai: ยุ้ย ญาติเยอะ) (19 de febrero 1978 -) es un cantante tailandés.

Discografía
 Yui Pen Sao Laew 1st-12th ยุ้ยเป็นสาวแล้ว ชุด 1-12 (1995-2000)
 Tam Ha Khoo Man ชุด 13 ตามหาคู่หมั้น (2001)
 Ja Road Mai Niea ชุด 16 จะรอดไหมเนี่ย (2002)
 Khad Khon Ru Jai ชุด 18 ขาดคนรู้ใจ (2003)
 Khon Thai Kluea Miea ชุด 19 คนไทยกลัวเมีย (2003)
 Rak Kao Thee Khao Lueam ชุด 21 รักเก่าที่เขาลืม (2005)

Libro

Cantantes femeninas de Tailandia
Nacidos en 1978